Józef Weyssenhoff ist der Name folgender Personen:

* Józef Weyssenhoff (Publizist) (1760–1798), polnischer Publizist
 Józef Weyssenhoff (Schriftsteller) (1860–1932), polnischer Schriftsteller